FXC steht für:
 Foreign Exchange Committee, US-amerikanisches Komitee zur Beobachtung des Devisenmarkts, unterstützt durch die Federal Reserve Bank of New York
 Fortunair Canada (ICAO-Code), kanadische Fluggesellschaft

fxc steht für:
 fxc.exe (Effect-Compiler Tool), Microsoft-Programm zum Offline-Kompilieren von HLSL-Shaders für Direct3D

Abkürzung